Vijverhof (België), domein in België met voormalig kasteel
 Vijverhof (Den Haag), gebouw in de Nederlandse stad Den Haag
 Vijverhof (Den Dolder), landgoed tussen Den Dolder en Bilthoven
 Vijverhof (Stichtse Vecht), buitenplaats in de Nederlandse gemeente Stichtse Vecht
 Villa Vijverhof Eemnesserweg 46 in Baarn